Украи́нский Дом (УД, ; ) — некоммерческая организация, существовавшая в 2010—2014 годах, была создана гражданами Белоруссии, выходцами c Украины для поддержки общественных, культурных и экономических инициатив украинцев, а также для способствования и усиления отношений между Белоруссией и Украиной.

Руководителем организации являлся Левон Вабищенко.

7 июня 2014 года УД заявил о самороспуске.

Предпосылки создания 
Несмотря на тесные исторические, социальные, экономические и межрегиональные связи между Белоруссией и Украиной, а также географическое положение Брестской области, в области отсутствует общественно-культурная жизнь украинцев — граждан Белоруссии, а также плохо развиты взаимоотношения с Украиной (в бизнесе, экономических отношениях, культурных, спортивных, туристических и другом). Отсутствуют украинские СМИ, школы, совместные предприятия и пр..

Цель 
Развитие деловой активности, без барьеров и препятствий, для реализации проектов, направленных на благо Украины и Белоруссии.

Задачи и принципы деятельности 
 Содействие межкультурному диалогу между Белоруссией и Украиной;
 содействие в сохранении и популяризации украинской культуры;
 создание условий для развития совместных белорусско-украинских бизнес-инициатив на территории Брестской области и других регионов Белоруссии;
 содействие в привлечении инвестиций в Белоруссию и на Украину;
 содействие трансграничному сотрудничеству через модель еврорегионов;
 активное продвижение идей адресным группам через создание полноценной инфраструктуры.

Партнёры 
 Центр регионального развития «Сотрудничество без границ» (Украина).
 Всеукраинская молодёжная общественная организация «Национальный альянс» (Украина).
 Политическая партия «За Украину» (Украина).

Устав 
Выдержка из устава УД.
(…) Целью Учреждения является создание условий межкультурного и экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Украина путём осуществления экономически-интеграционных функций некоммерческого характера, содействие межкультурному диалогу между Республикой Беларусь и Республикой Украина, содействие в привлечении инвестиций на территорию Республики Беларусь и Республики Украина, участие, реализация и разработка в установленном порядке культурных и экономических межгосударственных и региональных программ, а также содействие экономическому и социально-культурному развитию граждан Республики Беларусь.

Ссылки 
 Интернет-страница Украинского Дома
 Украинский Дом на Радио Рация
 Украинский Дом на Радио Свобода
 Обращение Украинского Дома на TUT.BY
 Голос — страница украинцев Брестчины
 Рідна — страница диаспоры украинцев Брестчины
 Украинский Дом в Белоруссии
 Украинский Дом в белорусском Бресте
 «Украинский Дом»: итог истории
 В Бресте появился Украинский Дом

Примечания 

Общественные организации Белоруссии
Исчезнувшие организации Брестской области
Украинская диаспора